Brülle ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Brülle (* 1949), deutscher Landespolitiker (Nordrhein-Westfalen, SPD)
 Wilhelm Brülle (1891–1917), deutscher Turner

Siehe auch:
 Brüll